

Sigle 
Testo unico bancario

Codici 
 tub – codice ISO 639-3 della lingua tübatulabal